Ла Гвејера има више значења:

 Ла Гвејера (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гвејера, Ел Сабинито (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику